Ashleigh Barty era la campionessa in carica, ma ha scelto di non difendere il suo titolo.

In finale Ons Jabeur ha sconfitto Dar'ja Kasatkina con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Elise Mertens (primo turno)
  Ons Jabeur (campionessa)
  Donna Vekić (quarti di finale)
  Dar'ja Kasatkina (finale)

  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno, ritirata)
  Fiona Ferro (primo turno)
  Marie Bouzková (quarti di finale)

Wildcard 

  Harriet Dart (primo turno)
  Francesca Jones (primo turno)

  Samantha Stosur (primo turno)

Qualificate 

  Tereza Martincová (quarti di finale)
  Coco Vandeweghe (semifinale)
  Caty McNally (primo turno)

  Wang Yafan (primo turno) 
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno) 
  Vitalija D'jačenko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2021